klasyfikacja TNM
 tetranitrometan
 Narodowe Muzeum Tokio